Јастребац може бити:

 Јастребац, планина у јужној Србији;

или

 Јастребац (Власотинце), насеље у општини Власотинце, Јабланички округ, Република Србија
 Јастребац (Бујановац), насеље у општини Бујановац, Пчињски округ, Република Србија
 Јастребац (Владичин Хан), насеље у општини Владичин Хан, Пчињски округ, Република Србија
 Јастребац (Зеница), насељено мјесто у општини Зеница, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ